

Patronyme 
 
 Andrew Lloyd Webber (1948-), compositeur britannique de comédies musicales.
Anna Webber (1986-), photographe  américaine.
 Chris Webber (1973-), joueur de basket-ball américain.
 Danny Webber (1981-), joueur de football britannique.
 Diane Webber (1932-2008), danseuse, actrice, modèle de charme américaine
 François Webber (1819-1864), missionnaire français.
 George Webber (1876-1967), directeur de la photographie américain.
 Gordon McKinley Webber (1909-1965), artiste multimédia et un professeur canadien.
 Herbert John Webber (1865-1946), botaniste américain.
 John Webber (1751-1793), peintre anglo-suisse.
 
 Peggy Webber (1925-), actrice américaine.
 Peter Webber (1968-), réalisateur anglais.
 Rob Webber (1986-), joueur anglais de rugby à XV.
 Robert Webber (1924-1989), acteur américain.
 Saskia Webber (1971-), joueuse de soccer américaine.
 Timothy Webber, acteur canadien.

Toponyme 
 Webber, ville américaine située au Kansas.

Patronyme anglais